LTV puede referirse:

 Loan-to-value ratio, o relación préstamo-valor, término usado en temas hipotecarios.
 Lifetime value, término económico que expresa el valor del tiempo de vida de un cliente.
 Lifetime Television, un canal de cable TV de Estados Unidos.
 LifeTime Voucher, prepago de celulares en India (Telecom).
 Latvijas Televīzija, Televisión de Letonia.
 Lietuvos Televizija, Televisión Nacional Lituana.
 Ling-Temco-Vought, una firma aeroespacial de EUA desaparecida.
 Vought, LTV Aerospace durante un periodo Ling-Temco-Vought.
 LTV Steel, Ling-Temco-Vought , nombre que asumió después de la quiebra de sus assets aeroespaciales.
 Estación ferroviaria Lichfield Trent Valley, Inglaterra; LTV código nacional National Rail.
 Lumiere TV Canal TVeb Chipre.
 LTV, una tribu urbana que hace Grafitis en Nueva York.
 La Televisión Canal de Venezuela quien Reemplazo a Tves